Brakebusch ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriele Brakebusch (* 1954), deutsche Politikerin (CDU)
 Johann Georg Ludwig Brakebusch (1768–1835), deutscher lutherischer Theologe

Siehe auch:
 Brackebusch